è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0747224, inclinata di 3,66274° rispetto all'eclittica.

L'asteroide era stato inizialmente battezzato 28116 Drewbarringer, in onore di Drew Barringer, nipote di Daniel Moreau Barringer e membro del Consiglio dell'osservatorio Lowell, ma la denominazione è stata successivamente abrogata.

Note

Collegamenti esterni 

28116
28116
(0028116)